Просветский сельсовет

Курганская область 
 Просветский сельсовет Кетовского района (упразднён в 2022 году)

Самарская область 
 Просветский сельсовет Волжского района (преобразован в конце 1990-х в округ)